Lache Bajazzo ist der Titel von

Lache, Bajazzo! (1915), deutscher Spielfilm von 1914. Regie: Richard Oswald
Lache Bajazzo (1917), deutscher Spielfilm von 1917.
Lache Bajazzo (1943), deutscher Spielfilm von 1943. Regie: Leopold Hainisch

Siehe auch
 Lache, Bajazzo!, geflügeltes Wort